Geografie
Lennox (Californië), plaats in Californië
Lennox (South Dakota), Plaats in South Dakota
Lennox (Schotland), streek in Schotland

Personen (musici)
 Annie Lennox, Schots zangeres
 Lennox Berkeley, Brits componist en muziekpedagoog
 Zion & Lennox, reggeaton-duo uit Puerto Rico 

Personen (overig)
 Dean Lennox Kelly, Brits acteur
 George St Leger Lennox, zie: Scotty Smith
 Lennox Lewis, Brits bokser en wereldkampioen boksen
 Lennox Mauris, Nederlands-Antilliaans voetballer
 Lennox Miller, Jamaicaans sprinter

Overig
 Syndroom van Lennox-Gastaut, kinderepilepsie-syndroom